

Patronyme 
Lehane est le nom de famille de
 Con Lehane (1877–1919), socialiste, voir  Con Lehane (socialist) ;
 Con Lehane (1911–1983), militant irlandais, membre de l'IRA, voir  Con Lehane (IRA) ;
 Cornelius Lehane, écrivain américain, auteur des romans policiers Prends garde au buveur solitaire et Qui sème le vent, dont le personnage principal est un barman syndicaliste ;
 Dennis Lehane (né en 1965), écrivain américain, auteur de nombreux thrillers ;
 Jan Lehane (née en 1941), joueuse de tennis australienne ;
 Lesley (Welch) Lehane (né en 1963), coureur américain ;
 Patrick Lehane, mort en 1976, homme politique irlandais, voir  Patrick Lehane.

Lehane est le nom de personnage de fiction 
 Faith Lehane, dans la série télévisée Buffy contre les vampires

Articles connexes 
  Lehane, nom d'origine irlandaise, provenant du comté de Cork

  Chris Lehane, né en 1967

Homonymie de patronyme